Thorin is de naam van meerdere personages in de boeken van J.R.R. Tolkien:
Thorin I
Thorin Eikenschild
Thorin Steenhelm